Shake It Up может иметь различные значения.

Альбомы:
 Shake It Up — альбом 1981 года группы The Cars.
 Shake It Up — альбом 2000 года саксофониста Бони Джеймса.
 Shake It Up: Break It Down — саундтрек 2011 года телесериала «Танцевальная лихорадка!».

Песни:
 «Shake It Up» — песня 1981 года группы The Cars.

Телевидение:
 «Танцевальная лихорадка!» () — американский телесериал Disney Channel 2010—2013 годов.